Heino Hansen henviser til flere personer:

 Heino Hansen (komiker)
 Heino Hansen (fodboldspiller)